W Polsce
 Odrzykoń – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Odrzykoń – część miasta Olsztyn w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Odrzykoń – dawna gromada